Lázaro Teixeira dos Santos (ilha de São Jorge, Açores  —?) foi produtor Agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia 
Prestou serviço no exército português, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.
Foi um médio detentor de terras na ilha de São Jorge. Era descendente da antiga aristocracia, descendente dos primeiros povoadores da ilha de São Jorge.

Relações Familiares 
Casou com D. Isabel Gregório, filha de Aleixo Dias da Cunha e de D. Bárbara Ramalho, de quem teve:

 Maria Josefa da Silveira e Cunha, casada com Miguel António da Silveira e Sousa na ermida de são Tiago.

 Nobiliário da Ilha Terceira de Eduardo de Campos de Castro de Azevedo Soares, editado em 1944, por Fernando Machado e Camp. Porto.
 Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo, sedeada no Palácio Bettencourt.

Naturais dos Açores
Militares dos Açores